Amerikai Egyesült Államok
Saluda, település Dél-Karolina államban
Saluda Township, település Indiana államban
Saluda, település Indiana államban
Saluda, település Virginia államban
Saluda megye, Dél-Karolina